Брэд Райт (, род. 2 мая 1961 года в Торонто) — канадский продюсер, сценарист и актёр. Он более всего известен как один из создателей телесериалов «Звёздные врата: SG-1» (совместно с Джонатаном Гласснером), «Звёздные врата: Атлантида» (совместно с Робертом Купером) и «Звёздные врата: Вселенная» (также совместно с Купером).

До создания франшизы «Звёздных врат» работал исполнительным продюсером и сценаристом телесериала «За гранью возможного». Он также написал сценарии для ряда других сериалов, таких как «Неоновый всадник», «Приключения Чёрного Жеребца», «Одиссея», «Горец» и «Полтергейст: Наследие».

Карьера 

Он появлялся в двух эпизодах телесериала «Звёздные врата: SG-1» — в сотом эпизоде «Экстрим в червоточине!» и в двухсотом эпизоде «200-й».

В апреле 2007 года в знак признания его усилий по развитию канадской литературы, Райт был представлен на премию «Showrunner Award» в номинации за «Лучший сценарий». В июле того же года он получил премию «Созвездие» в номинации «Лучший сценарий научно-фантастического фильма» за эпизод «Звёздных врат: SG-1» «200-й».

В конце марта 2009 года Райт был номинирован на премию «Небьюла» в номинации «Лучший сценарий» за эпизод 5 сезона «Звёздных врат: Атлантида» «Святыня».

Фильмография

«Звёздные врата: SG-1»

«Звёздные врата: Атлантида»

«Звёздные врата: Вселенная»

Примечания

Ссылки 

 Брэд Райт на официальном сайте Звёздных врат